Queensferry – località dello stato di Victoria (Australia)
 Queensferry – località del Galles, Regno Unito